Dalla terra је студијски албум италијанске певачице Мине. Албум је издат 6. октобра 2000. за издавачку кућу .

Списак пјесама

Позиције на листама

Референце 

Албуми 2000.
Албуми Мине